Park Si-eun può riferirsi a:
 Park Si-eun (attrice 1980), attrice sudcoreana nata nel 1980
 Park Si-eun (attrice 2001), attrice sudcoreana nata nel 2001